Acétate de plomb peut désigner :
 acétate de plomb(II) ou diacétate de plomb (respectivement éthanoate de plomb(II) ou diéthanoate de plomb) ;
 acétate de plomb(IV) ou tétraacétate de plomb (respectivement éthanoate de plomb(IV) ou tétraéthanoate de plomb).

En ancienne médecine, actuellement tombée en désuétude, la solution contenant du sous-acétate de plomb (métal) et le sel d'acétate de plomb (métal) cristallisé en résultant, utilisés dans d'anciennes préparations médicinales, étaient nommés respectivement extrait de saturne (le liquide) et sel de saturne (le solide). L'intoxication au plomb, un des métaux lourds parmi les plus toxiques pour le système nerveux central et le cerveau (retard mental et cognitif, induit surtout chez l'embryon, le fœtus et le jeune enfant, exposés au cours de leur développement), porte également le nom de saturnisme. La planète Saturne symbolisait le plomb pour les alchimistes.

Acetate